Bocce is een van de sporten die tijdens de Middellandse Zeespelen worden beoefend.

Geschiedenis 
De sport werd pas geïntroduceerd tijdens de dertiende editie van de Middellandse Zeespelen, in 1997 in het Italiaanse Bari. Bocce is op de Middellandse Zeespelen een verzamelnaam voor drie varianten van de sport: petanque, boule lyonnaise en raffa. Tijdens de eerste editie werd er enkel gespeeld voor titels in het dubbelspel voor mannen in de drie desbetreffende categorieën. In 2001 werd het programma helemaal omgegooid: naast dubbelspel mochten nu ook trio's strijden om de titel in het petanque. Boule lyonnaise werd opgedeeld in twee categorieën: tir de précision en tir progressif. Raffa verdween van het programma.

In 2005 mochten voor het eerst vrouwen strijden voor de medailles in het bocce, zij het slechts in twee onderdelen. Sinds 2009 werken de mannen en de vrouwen meestal hetzelfde programma af. In datzelfde jaar keerde raffa ook terug op het programma van de Middellandse Zeespelen.

Onderdelen

Mannen

Vrouwen

Medaillespiegel

Externe link 
 Officiële website Internationaal Comité van de Middellandse Zeespelen